Love Me Back може значити:

 Love Me Back (альбом Жасмін Салліван)
 Love Me Back (пісня Джана Бономо)
 Love Me Back (пісня Кумі Кода)